В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Чимишлийского района входит 39 населённых пунктов, в том числе:
 1 город — Чимишлия ();
 3 населённых пункта в составе города — Новая Богдановка (), Старая Богдановка (), Димитровка ();
 13 сёл, не входящих в состав коммун;
 22 села, входящих в состав 9 коммун.

Примечания 

Чимишлийский район
Чимишлийский район